Pedro Hernández puede referirse a:

 Pedro Hernández (1585?-1665), escultor español;
 Pedro Hernández de Villaumbrales (s. XVI), escritor español;
 Pedro Hernández del Rosal (14??-1493), militar español;
 Pedro Hernández Garrido (1949-), profesor chileno - alcalde de Rancagua (durante 2000-2004);
 Pedro Hernández Mateo (19??-), político español - alcalde de Torrevieja (durante 1988-);
 Pedro Hernández Torres (1921-1988), médico español;
 Pedro Hernández Martínez (1979-), futbolista español;
 Pedro Hernández "El Cartagenero" (1989-), rejoneador español.
 Pedro Michel Hernández (1989-), beisbolista venezolano.
 Rhus striata, nombre científico del manzanillo, especie arbórea tóxica de Sudamérica de la familia Anacardiaceae.